Novak Djokovic a câștigat titlul învingând în finală pe Marin Čilić cu scorul de 6-3, 6–4. Odată cu această victorie, Djokovic a obținut cel de-al 89-lea titlu ATP la simplu.

Aceasta a fost prima ediție a turneului ATP de la Tel Aviv din 1996.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022